Профессиональная Футбольная Группа «А» 1997/1998 () — 74-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии 1997/1998 на rsssf.com

1997/1998
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1997 году
Спорт в Болгарии в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998